Пхёнъиль — ведущий производитель цифрового видео-контента в Южной Корее,  победитель многих правительственных тендеров по видео-дизайну и видео-монтажу. В свою очередь, компания сама проводит субтендеры на сумму порядка $20000 для более мелких компаний из схожей отрасли. Компания предоставляет услуги по съемкам и трансляции в прямом эфире живых концертов, по продакшну и пост-продакшну и другими услугами по видеозаписи. Медиа-холдинг входит в состав Тонъиль групп Мун Сон Мёна.

Ссылки 
Официальный сайт на корейском языке

Примечания
 

Организации Церкви объединения
Компании Республики Корея